Il y a eu plusieurs Thierry dans la Maison de Bar :
 Thierry  (v.965 † 1027), duc de Haute-Lotharingie et comte de Bar
 Thierry II (v. 1045 † v.1105), comte de Montbéliard et de Bar
Thierry III de Bar (†1171),  évêque de Metz

Thierry